Безлесная — посёлок при станции в Муромском районе Владимирской области России, входит в состав Ковардицкого сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 22 км на северо-запад от центра поселения села Ковардицы и в 28 км на северо-запад от Мурома, железнодорожная станция Безлесная на линии Муром — Ковров.

История 
Населённый пункт образован в начале XX века под названием станция Климово. С 1926 года станция входила в состав Булатниковской волости Муромского уезда. В 1926 году в посёлке при станции числилось 20 дворов.

С 1929 года посёлок входил в состав Климовского сельсовета Муромского района, с 1954 года — в составе Булатниковского сельсовета, с 1965 года — в составе Зименковского сельсовета, с 2005 года — в составе Ковардицкого сельского поселения.

На станции снимался фильм «В огне броду нет» режиссёра Глеба Панфилова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Муромского района